L'edizione 2000-2001 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Levski Sofia.

Capocannoniere del torneo fu Georgi Aleksandrov Ivanov del Levski Sofia con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
Levski Sofia Campione di Bulgaria 2000-2001.
Levski Sofia ammesso al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2001-2002.
Litex Lovech e CSKA Sofia ammesse al turno preliminare della Coppa UEFA 2001-2002
Spartak Varna ammesso alla Coppa Intertoto 2001
Beroe Stara Zagora salvo dopo spareggio.
Botev Plovdiv e Minyor Pernik retrocesse.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato bulgaro di calcio